Freeze – mossa di break dance
Freeze – esposizione artistica del 1988 a Londra
Mister Freeze – personaggio dei fumetti
Freeze – singolo di LL Cool J feat. Lyfe Jennings del 2006, dall'album Todd Smith
Freeze – singolo di T-Pain feat. Chris Brown del 2008, dall'album Thr33 Ringz
 Freeze – brano di Klaus Schulze dell'album Angst del 1984

Informatica 
 Freeze – (inglese, congelato) condizione di drastico rallentamento di un sistema, di un programma o di un processo, fino a produrre un momentaneo apparente blocco, che può essere dovuto a un sovraccarico dell'utilizzo delle risorse di sistema o a un processo che assorbe una parte eccessiva delle stesse.

Pagine correlate 
Frieze